Лос Хакалес има више значења:

 Лос Хакалес (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Хакалес (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хакалес (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хакалес (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хакалес (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хакалес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Хакалес, Ла Лома (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Хакалес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Хакалес (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Хакалес (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Хакалес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Хакалес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Хакалес (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Хакалес (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Хакалес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Хакалес (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Хакалес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику